No debe confundirse con Manquehue.
No debe confundirse con Maquehua.
Maquehue puede referirse a los siguientes artículos:

Toponimia 
 Maquehue, sector de la comuna de Padre Las Casas, Chile.
 Maquehue, comunidad mapuche de la comuna de Padre Las Casas, Chile.
 Lomas de Maquehue, barrio de la conurbación del Gran Temuco, Chile.
 Lomas de Maquehue II, barrio del Gran Temuco.
 Lomas de Maquehue III, barrio del Gran Temuco.
 Villa Maquehue, barrio de Temuco, Chile.

Salud 
 Hospital Maquehue, nosocomio de la comuna de Padre Las Casas, Chile.

Transporte

Arterias viales 
 Maquehue, arteria vial del Gran Temuco, Chile.
 Camino Maquehue, ruta de la comuna de Padre Las Casas, Chile.

Aviación 
 Aeródromo Maquehue, terminal aéreo del Gran Temuco, Chile.

Ferrocarril 
 Maquehue, estación propuesta para el metro de Temuco.